Мартин Понсилуома (; ) — шведский биатлонист, член сборной страны. Чемпион мира 2021 года в спринте, серебряный призёр (масс-старт) Олимпийских игр в Пекине 2022 года, призер чемпионата мира в смешанной эстафете. Чемпион Европы 2019 года в смешанной эстафете, призер этапов Кубка мира.

Биография 
Биатлоном Понсилуома начал заниматься в 2006 году. В сезоне 2016/17 он дебютировал в розыгрыше Кубка мира по биатлону. 7 января 2018 года спортсмен одержал свою первую громкую победу. Вместе с Йеспером Нелином, Себастьяном Самуэльсcоном и Фредриком Линдстрёмом он выиграл эстафету в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Вторую эстафетную гонку в составе сборной Швеции Понсилуома выиграл 16 декабря 2018 года в Хохфильцене, а через четыре дня в Нове-Место впервые поднялся на подиум Кубка мира в личной гонке, заняв третье место в спринте.

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине 2022 года в масс-старте. Участвовал в зимних Олимпийских играх 2018 года, где занял 38-е место в индивидуальной гонке.

В 2021 году Мартин стал чемпионом мира в спринтерской гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Статистика

Выступления на Олимпийских играх

Выступления на чемпионатах мира

Статистика выступлений в Кубке мира 

Биатлонисты Швеции
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы Европы по биатлону